Madagaskar – państwo położone na wyspie Madagaskar w zachodniej części Oceanu Indyjskiego
 Madagaskar – wyspa w zachodniej części Oceanu Indyjskiego
 Madagaskar – amerykański film animowany z 2005 roku
 Madagaskar 2 – amerykański film animowany z 2008 roku
 Madagaskar 3 – amerykański film animowany z 2012 roku
 Madagaskar 4 – amerykański film animowany z 2018 roku
 Madagaskar – gra komputerowa na podstawie filmu Madagaskar